Bupleurum oroboides är en flockblommig växtart som beskrevs av Dmitrii Ivanovich Sosnowsky. Bupleurum oroboides ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
oroboides